Lycée Pierre-Gilles-de-Gennes peut faire référence à :
 L’École nationale de chimie physique et biologie de Paris (ENCPB) a pris officiellement le nom de « ENCPB – lycée Pierre-Gilles-de-Gennes » en 2009 ;
 Le lycée Pierre-Gilles-de-Gennes de Digne-les-Bains à Digne-les-Bains.

Voir aussi 
 Pierre-Gilles de Gennes